86-й выпуск Тура Бельгии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла с 27 по 31 мая 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу одержал бельгийский велогонщик Грег Ван Авермат, представляющий .

Участники 
Участие в гонке приняли 20 команд: 8 команд категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных команд и 6 континентальных. Всего на старт соревнования вышли 157 гонщиков. До финиша доехали 83 спортсмена.

Маршрут 
Маршрут гонки включал пролог и 4 этапа общей протяжённостью 744,15 километра.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Бельгии 2015 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2015 году
Май 2015 года